Ingleton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Ingleton, Durham, ort, England, 
 Ingleton, North Yorkshire, ort, England,